MSR est un sigle, qui peut signifier :

 Mars Sample Return Ensemble de missions spatiales robotiques de retour d'échantillons du sol de Mars sur Terre qui doivent être lancées dans la deuxième moitié de la décennie 2020.
 , désignant en anglais un lecteur de carte magnétique ;
 Metropolis Street Racer, un jeu de course automobile de Sega, sorti sur Dreamcast ;
  ;
 Milan-San Remo, une course classique annuelle de cyclisme sur route disputée au mois de mars en Italie (depuis 1907), et l'un des cinq Monuments de la saison.
 Le Remington Modular Sniper Rifle est une arme à lunette militaire qui comprend un rechargement à verrou et son chargeur à cinq balles ;
 Molten salt reactor, en français : Réacteur nucléaire à sels fondus (RSF) ;
 Mouvement social révolutionnaire ;
 Mouvement social républicain ;
 Mouvement Social pour le Renouveau, un parti politique au Congo-Kinshasa ;
 Musée Saint-Raymond, à Toulouse (France) ;

MSR est un code, qui signifie :
 Montserrat, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 EgyptAir, selon le code OACI des compagnies aériennes.